Gaskell är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Elizabeth Gaskell
 Walter Holbrook Gaskell

Engelska efternamn